Mulyorejo (Balen), een bestuurslaag in Indonesië
 Mulyorejo (Cepu), een bestuurslaag in Indonesië
 Mulyorejo (Demak), een bestuurslaag in Indonesië
 Mulyorejo (Kesesi), een bestuurslaag in Indonesië
 Mulyorejo (Mulyorejo), een bestuurslaag in Indonesië
 Mulyorejo (Ngantang), een bestuurslaag in Indonesië
 Mulyorejo (Silo), een bestuurslaag in Indonesië
 Mulyorejo (Sukun), een bestuurslaag in Indonesië
 Mulyorejo (Sungai Lilin), een bestuurslaag in Indonesië
 Mulyorejo (Sunggal), een bestuurslaag in Indonesië
 Mulyorejo (Tirto), een bestuurslaag in Indonesië